Sandy Point (historical) kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sandy Point (udde i Kina), Anhui,

USA 

 Sandy Point (udde i USA, Connecticut, Middlesex County, lat 41,27, long -72,52), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar